Второй этап Кубка мира по биатлону 2010/11 прошёл в австрийском Хохфильцене с пятницы 10 декабря по воскресенье 12 декабря 2010 года.

Расписание соревнований 
Время начала соревнований указано CET.

Таблица призовых мест

Результаты

Мужская спринтерская гонка 
Гонка прошла 10 декабря 2010 года.

Женская спринтерская гонка 
Гонка прошла 10 декабря 2010 года.

Мужская гонка преследования 
Гонка прошла 11 декабря 2010 года.

Женская эстафета 
Гонка прошла 11 декабря 2010 года.

Мужская эстафета 
Гонка прошла 12 декабря 2010 года.

Женская гонка преследования 
Гонка прошла 12 декабря 2010 года.

Лидеры общего зачёта 
Лидеры общего зачёта Кубка мира после второго этапа.

Примечания

Ссылки 
 2-й этап Кубка мира 2010/11 на сайте IBU 

2-й этап